Алкиона — персонаж древнегреческой мифологии. 

Дочь Сфенела и Никиппы. Сестра Еврисфея. Аргосская жрица на три поколения ранее Троянской войны. Кентавр Гомад хотел её изнасиловать в Аркадии, но Геракл убил его.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Жрицы